Bengt Lindqvist och liknande namn kan syfta på

 Bengt Lindqvist (1936–2016), socialdemokratisk politiker och minister
 Bengt Lindqvist (keramiker) (1909–1983), keramiker verksam i Ödsmål, Bohuslän
 Bengt Lindqvist (konstnär) (1913–1970), konstnär verksam bland annat i Nässjö